Macellum (mercato) – un particolare mercato delle città romane, in cui venivano convogliate le merci destinate alla vendita. Un esempio ne è il Macellum di Herdonia
Macellum (Pompei) – antico mercato romano di Pompei
 Macellum (residenza imperiale) – una tenuta della famiglia di Costantino I, in cui vissero per lungo tempo Costanzo Gallo e Giuliano